

Коктауський сільський округ — адміністративна одиниця, Аркалицька міська адміністрація, Костанайська область
 Коктауський сільський округ — адміністративна одиниця, Хромтауський район, Актюбинська область